Il doppio  del Brazil Open Series 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marcelo Demoliner e Rodrigo Guidolin erano i detentori del titolo, ma Demoliner non ha partecipato al torneo di doppio.

Guidolin ha fatto coppia con Fernando Romboli, ma ha perso nei quarti di finale contro Dominik Meffert e Leonardo Tavares.

Dominik Meffert e Leonardo Tavares hanno battuto in finale 3–6, 6–2, [10–2] Ramón Delgado e André Sá.

Teste di serie

 Ricardo Hocevar /  João Souza (quarti di finale)
 Dominik Meffert /  Leonardo Tavares (campioni)

 Carlos Poch-Gradin /  Gabriel Trujillo Soler (quarti di finale) 
 Ramón Delgado /  André Sá (finale)

Tabellone

Note 
 

Brazil Open Series 2010